Slag bij Helgoland (1849), zeeslag in de Eerste Duits-Deense Oorlog
 Slag bij Helgoland (1864), zeeslag in de Tweede Duits-Deense Oorlog
 Slag bij Helgoland (1914), zeeslag in de Eerste Wereldoorlog
 Tweede Slag bij Helgoland (1917), zeeslag in de Eerste Wereldoorlog
 Slag bij Helgoland (1939), luchtgevecht in de Tweede Wereldoorlog